Гемсбок е възможно да се използва за:
 Гемсбок - вид антилопа от род Орикси
 „Гемсбок“ – национален парк в Ботсвана, част от големия трансграничен национален парк Кгалагади
 „Калахари Гемсбок“ – национален парк в Република Южна Африка, част от големия трансграничен национален парк Кгалагади